Јат се може односити на:

 Ѣ (ћириличко), слово у старословенском језику и његовим редакцијама.
 Јат ервејз, српска национална авио-компанија.